Laudadio ist der Familienname folgender Personen:

 Felice Laudadio (* 1944), italienischer Journalist und Filmproduzent
 Francesco Laudadio (1950–2005), italienischer Regisseur
 Nicola Laudadio (1891–1969), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Galle

Siehe auch:
 Laudatio